Chan-jang může být:
 obvod Chan-jang (Wu-chan) ve Wu-chanu v provincii Chu-pej v Čínské lidové republice
 Tchien-šuej v provincii Kan-su v Čínské lidové republice, dříve nazývaný také Chan-jang